Severka může znamenat:

 Severka – hvězda v souhvězdí Malého medvěda
 Severka (televizní stanice) – televizní stanice v Žilině na Slovensku
 Severka (Brádlerovy boudy) – horská bouda v osadě Brádlerovy boudy v Krkonoších
 Severka (lyžařský areál) – lyžařský areál u Třince na Moravě
 Severka (Pec pod Sněžkou) – luční enkláva v katastru Pec pod Sněžkou
 Severka (přítok Liščího potoka) – potok v Krkonoších